

Personen 
Gerrit Bolkestein (1871-1956), Nederlands politicus, minister van Onderwijs
Hendrik Bolkestein (1877-1942), Nederlands geschiedkundige
Nicolaas Bolkestein (1910-1993), Nederlands burgemeester van Middelburg en Deventer
Els Bolkestein (1932-2021), Nederlands operazangeres
Frits Bolkestein (1933), Nederlands politicus, fractievoorzitter Tweede Kamer, minister van Defensie, Europees Commissaris
Martijn Bolkestein (1972), Nederlands politicus, lid van de Tweede Kamer

Overig 
Bolkesteinmaatregel met betrekking tot Europees betalingsverkeer
Bolkesteinrichtlijn ofwel de Europese dienstenrichtlijn